Бугурусла́нское викариатство — викариатство Оренбургской епархии Русской православной церкви.

История 
Названо по городу Бугуруслану (ныне Оренбургская область). Бугурусланско викариатство Самарской епархии создано в 1923 году. С 1927 года — викариатство Оренбургской епархии.

На Бугурусланское викариатстство назначались епископы, проживавшие в Бугуруслане на поселении или в ссылке. После 1937 года не замещалось.

Епископы 
 Алексий (Орлов) (11 августа — конец 1923) уклонился в обновленчество
 Герман (Коккель) (1926—1928) до 1926 — в/у
 Иоанн (Троянский) (1-я половина 1930) вскоре назначение было отменено
 Ириней (Шульмин) (15 июля — 15 декабря 1930)
 Мефодий (Абрамкин) (19 февраля — 10 мая 1931)
 Ираклий (Попов) (16 сентября 1931 — лето 1933)
 Артемон (Евстратов) (2 июля 1933 — 10 мая 1934)
 Ираклий (Попов) (30 сентябрь 1935 — ноябрь 1936) 2-й раз
 Андрей (Солнцев) (30 ноября — 20 декабря 1936)
 Ираклий (Попов) (21 января — 22 февраля 1937) 3-й раз

Ссылки 
 

Викариатства Русской православной церкви
Появились в 1923 году в России
Оренбургская епархия
Организации, основанные в 1923 году